Нок-Ку́нди () — город в провинции Белуджистан, Пакистан. Это самый западный город страны, расположен на границе с Ираном.

История 
27 марта 2008 года австралийская компания Tethyan Copper Co завершила предварительную разведку золотосодержащего месторождения расположенного недалеко от Нок-Кунди. Помимо золота в рудах месторождения присутствует медь.

Климат

Транспорт 
В Нок-Кунди есть аэропорт, возле города проходит международное шоссе .

Примечания 

Города Пакистана